Kosowo – terytorium sporne na Półwyspie Bałkańskim, uznane przez większość państw za niepodległe państwo, przez pozostałe uznawane za część Serbii

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 9, w tym 6 podstawowych
 Kosowo – część miasta Złocieniec
 Kosowo – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. nakielskim, w gminie Mrocza
 Kosowo – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. świeckim, w gminie Świecie
 Kosowo – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. tucholskim, w gminie Cekcyn
 Kosowo – część wsi Trzeszczon w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. włocławskim, w gminie Chodecz
 Kosowo – wieś w woj.  pomorskim, w pow.  kartuskim, w gminie Przodkowo
 Kosowo – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. gnieźnieńskim, w gminie Czerniejewo
 Kosowo – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. gostyńskim, w gminie Gostyń
 Kosowo – przysiółek wsi Będargowo w woj. zachodniopomorskim, w pow. choszczeńskim, w gminie Pełczyce

 Kosowo – zniesiona osada położona w województwie wielkopolskim, w powiecie gostyńskim, w gminie Gostyń

Bułgaria 
 Kosowo – wieś w Bułgarii, w obwodzie Kiustendił
 Kosowo – wieś w Bułgarii, w obwodzie Płowdiw
 Kosowo – wieś w Bułgarii, w obwodzie Szumen
 Kosowo – wieś w Bułgarii, w obwodzie Widyń

Zobacz też 
 Kosewo
 Kosów